GWF steht für:
 German Wrestling Federation, Wrestlingliga aus Berlin
 Gewehrfabrik, Abkürzung z. B. auf den MG 08/15-Waffen der Gewehrfabrik Spandau
 Gothaer Waggonfabrik, eine Metallbaufirma für den Flugzeug- und Straßenbahnwagenbau in Gotha
 VEB Gerätewerk Friedrichshagen (auch: VEB DEFA Gerätewerk)
 Guild Wars Factions, das zweite Kapitel der Guild-Wars-Saga
 Good Weather Forecast, eine christliche Ska-Band aus Bayern
 Winzergemeinschaft Franken, ehemals Gebietswinzergenossenschaft Franken
 Grazer Waggonfabrik

gwf steht für:
 Gowro (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

GWF